Бокиља има више значења:

 Бокиља (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бокиља (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику